Alena V. Ledeneva,  (* 1964 Novosibirsk) je rusko-britská profesorka politologie a sociálních věd na Vysoké škole slovanských a východoevropských studií „University College“ v Londýně (UCL). Zabýva se především analýzou společnosti v Rusku.

Alena Ledeneva studovala ekonomii na Novosibirské státní univerzitě a politologii na univerzitě v Cambridgi, kde v roce 1996 získala doktorát (Ph.D.). V roce 2005 působila jako vedoucí pracovník v „Davis Centru“ pro ruské a euroasijské studie v Harvardu. Mezinárodně známou se stala svými knihami, např.

 Russia’s Economy of Favours. Blat, Networking and Informal Exchange.
 How Russia Really Works
 Can Russia Modernise? Sistema, Power Networks and Informal Governance.

Odkazy

Reference 

Ruští sociologové
Britští sociologové
Absolventi Cambridgeské univerzity
Narození v Novosibirsku
Narození 12. května
Narození v roce 1964
Žijící lidé
Ženy